GW son unas siglas o abreviatura que pueden referirse a:

 Gigavatio;
 .gw, dominio superior geográfico de Guinea-Bissau;
 Games Workshop; o
 Guild Wars.

Siglas